Bocola bezeichnet:

 Sandro Bocola (1931–2022), ein italienisch-schweizerischer Schriftsteller und Künstler
 Bocola Verlag (Gründung 2006), ein deutscher Verlag